Collegio elettorale di Lanusei – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Lanusei – collegio elettorale del Regno d'Italia